Parti démocratique de Côte d'Ivoire – Partito Democratico della Costa d'Avorio
Partito dei Comunisti Italiani – partito politico italiano di estrema sinistra